World Wide Web
Wide receiver
World Wide Fund for Nature
The Wide Window
World Wide Live
Desambiguação